Yumi – żeńskie imię japońskie.
 Yumi – japoński łuk

Zobacz też